Hornegg heißen

 Hornegg (Gemeinde Rußbach), Ort bei Rußbach am Paß Gschütt, Land Salzburg
 Rudolf Hornegg, auch Carl von Schönfeldt, Graf Schönfeldt-Hornegg (1898–1984), österreichischer Rundfunksprecher und Fernsehmoderator
 Gut Hornegg, Gutshof mit Fischzucht bei Preding, Steiermark
 Hornegg (Jura), Berg im Schweizer Jura

Siehe auch:
 Horneck
 Hornek